Vijverspark (Anderlecht), park in Anderlecht, Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Vijverpark (Bloemendaal), nieuwbouwwijk in Overveen, Bloemendaal

Vijverpark (Brunssum), park in Brunssum
Vijverpark (Haarlem), nieuwbouwwijk in Haarlem